Der er flere regenter med navnet Leopold 1. Se:

 Leopold 1. af Østrig (død 994) – markgreve af Østrig 976-994
 Leopold 1. (Tysk-romerske rige) (1640-1705)) – Tysk-romersk kejser 1658-1705
 Leopold 1. af Anhalt-Dessau (1676-1746) – fyrste af Anhalt-Dessau 1693-1747
 Leopold 1. af Lippe (1767-1802) – fyrste af Lippe 1789-1802
 Leopold 1. af Baden (1790-1852) – storhertug af Baden 1830-1852
 Leopold 1. af Belgien (1790-1865) – konge af Belgien 1831-1865
 Leopold af Hohenzollern-Sigmaringen (1835-1905) – fyrste af Hohenzollern-Sigmaringen 1885-1905